Salimiya bezeichnet:  

 Sālimīya, eine mystisch-theologische Denkschule in Basra, die auf den Lehren von Muhammad Ibn Sālim (gest. 909) und seines Sohnes Aḥmad basierte, siehe Sahl at-Tustarī#Tustarīs Schüler und die Sālimīya
 Salmiya, Ort im Gouvernement Hawalli in Kuwait 
 Al Salmiya Club, ein Sportverein aus Salmiya in Kuwait